Mohamed Yousif (1991. május 25. –) egyesült arab emírségekbeli labdarúgó, az Al-Sharjah SCC kapusa.

További információk 
 

1991-ben született személyek
Egyesült arab emírségekbeli labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek